Edwin Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edwin Smith House (Wellington, Kansas), NRHP-ID 04000450
 Edwin Smith House (Dayton, Ohio), NRHP-ID 74001582